Paca steht für:

 Cuniculus paca, eine Nagetierart, siehe Paka
 William Paca (1740–1799), US-amerikanischer Politiker

PACA steht als Abkürzung für:
 Provence-Alpes-Côte d’Azur, französische Region

Abkürzung